Borgaccio ima više značenja:
 Borgaccio, Firenze
 Borgaccio, Pesaro-Urbino